Мишель Модо (; настоящее имя (); ,  — , ) — французский  и конферансье.

Биография 
Родился 30 марта 1937 года в городе Карпантрасе, во Франции.

Получил известность во Франции в конце 1950-х годов как участник эстрадного комедийного дуэта «Гроссо и Модо» с актёром Ги Гроссо, с которым снялся в многочисленных фильмах с Луи де Фюнесом в главных ролях. В том числе, в серии фильмов о жандармах из Сен-Тропе, в которых он сыграл роль жандарма Берлико.

Дебютировал Мишель Модо эпизодической ролью рабочего-словака в комедии Прекрасная американка (1961, реж. Робер Дери и Пьер Черния).

Многим зрителям актёр запомнился по уморительной роли косоглазого немца в великолепной военной комедии Жерара Ури Большая прогулка (1966). Из телевизионных работ Мишеля Модо выделяется сыгранная с мягким юмором роль Мориса в сериале Горец (1992—1998).

Мишель Модо — автор сценариев комедий, в том числе фильма с участием Луи де Фюнеса Маленький купальщик (1968, реж. Робер Дери), в котором исполнил эпизодическую роль работника маяка. Модо так же мастер озвучивания анимационных фильмов.

Был женат дважды. Мишель поздно стал отцом: в первый раз — в 55 лет.

Трое детей: Бэнджемин, Эллеот и Виктор.

Умер от рака 24 сентября 2008 года в Вэр-Сюр-Марн, Сена и Марна, Франция.

Избранная фильмография

Ссылки 
 

Конферансье